Dywizje piechoty noszące numer 78:

 78 Dywizja Piechoty Armii Stanów Zjednoczonych (1917-1919, 1921-1946 i od 1946)
 78 Dywizja Piechoty Armii Brytyjskiej (1942-1945)
 78 Dywizja Piechoty Armii Imperium Rosyjskiego (1914-1918)

Armii Czerwonej:
 78 Dywizja Strzelców → 9 Dywizja Strzelców Gwardii
 78 Zaporoska Dywizja Strzelców (1942-1945)

Wehrmachtu:
 78 Dywizja Piechoty (1939-1943) → 78 DSz 
 78 Dywizja Szturmowa (1943-1944) → 78 DGren
 78 Dywizja Grenadierów Ludowych (1944-1945)